| mål        = {{#expr:
 28 +
 30 +
 31 +
 37}}
| publik     = {{#expr:
 506496 +
 333386 +
 489035 +
 453935}}
| flest mål  = 
| bästspelare= 
| nedflyttade= 
| föregående = 2020/2021
| följande   = 2024/2025
}}
Uefa Nations League A 2022/2023 spelas mellan 1 juni och 27 september 2022, med slutspelet .

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Målskyttar
Det har gjorts 126 mål på 48 matcher, vilket ger ett snitt på 2,62 mål per match (uppdaterad per den 21 oktober 2022).

3 mål

 Michy Batshuayi
 Memphis Depay

2 mål

 Kevin De Bruyne
 Leandro Trossard
 Luka Modrić
 Andreas Cornelius
 Andreas Skov Olsen
 Harry Kane
 Kylian Mbappé
 İlkay Gündoğan
 Kai Havertz
 Jonas Hofmann
 Joshua Kimmich
 Timo Werner
 Zsolt Nagy
 Roland Sallai
 Lorenzo Pellegrini
 Giacomo Raspadori
 Steven Bergwijn
 Denzel Dumfries
 Cody Gakpo
 Karol Świderski
 João Cancelo
 Diogo Dalot
 Cristiano Ronaldo
 Álvaro Morata
 Pablo Sarabia
 Breel Embolo
 Brennan Johnson

1 mål

 Marko Arnautović
 Christoph Baumgartner
 Michael Gregoritsch
 Marcel Sabitzer
 Xaver Schlager
 Andreas Weimann
 Leander Dendoncker
 Loïs Openda
 Youri Tielemans
 Axel Witsel
 Andrej Kramarić
 Marko Livaja
 Dejan Lovren
 Lovro Majer
 Mario Pašalić
 Borna Sosa
 Jakub Pešek
 Patrik Schick
 Kasper Dolberg
 Christian Eriksen
 Pierre-Emile Højbjerg
 Jens Stryger Larsen
 Jonas Wind
 Mason Mount
 Luke Shaw
 Karim Benzema
 Olivier Giroud
 Adrien Rabiot
 Thomas Müller
 Dániel Gazdag
 Ádám Szalai
 Dominik Szoboszlai
 Nicolò Barella
 Alessandro Bastoni
 Federico Dimarco
 Wilfried Gnonto
 Davy Klaassen
 Teun Koopmeiners
 Noa Lang
 Virgil van Dijk
 Wout Weghorst
 Matty Cash
 Jakub Kamiński
 Robert Lewandowski
 Piotr Zieliński
 William Carvalho
 Bruno Fernandes
 Gonçalo Guedes
 Ricardo Horta
 Diogo Jota
 Jordi Alba
 Gavi
 Iñigo Martínez
 Carlos Soler
 Manuel Akanji
 Remo Freuler
 Noah Okafor
 Haris Seferovic
 Gareth Bale
 Kieffer Moore
 Rhys Norrington-Davies
 Jonny Williams

1 självmål

 Gianluca Mancini (mot Ungern)
 Djibril Sow (mot Tjeckien)

Anmärkningar

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Fotbollssäsongen 2022/2023
2022 i Europa
2023 i Europa
Uefa Nations League